Zehler ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Zehler ist ein Berufsname und eine Variante zu Zähler.

Namensträger 
 Johann Gottfried Zehler (1811–1873), deutscher Lehrer und Naturforscher
 Nicolaus Zehler (1471/1474–1516), deutscher Theologe und Hochschullehrer, siehe Nicolaus Celer

Siehe auch 
 Celer
 Aline Zeler (* 1983), belgische Fußballspielerin und -trainerin

Weblinks 
 Zehler bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname